Kardar ist der Familienname folgender Personen:

 A. J. Kardar (1926–2002), pakistanischer Filmemacher
 Abdul Rashid Kardar (auch A. R. Kardar; 1904–1989), indischer Filmregisseur und Filmschauspieler